Operador lógico, assim como um operador aritmético, é uma classe de operação sobre variáveis ou elementos pré-definidos.

Definição

AND, NAND, OR, XOR  e NOT são os principais operadores lógicos, base para a construção de sistemas digitais e da Lógica proposicional, e também muito usado em linguagem de programação. Os operadores AND, NAND, OR e XOR são operadores binários, ou seja, necessitam de dois elementos, enquanto o NOT é unário. Na computação, esses elementos são normalmente variáveis binárias, cujos possíveis valores atribuídos são 0 ou 1. Porém, a lógica empregada para essas variáveis serve também para sentenças (frases) da linguagem humana, onde se esta for verdade corresponde ao valor 1, e se for falsa corresponde ao valor 0.

Utilização

 x1 AND x2
 x1 NAND x2
 x1 OR x2
 x1 XOR x2
 NOT x1

Descrição

AND
Operador lógico no qual a resposta da operação é verdade (1) se ambas as variáveis de entrada forem verdade.

NAND
Operador lógico no qual a resposta da operação é verdade (1) se pelo menos uma das variáveis é falso

OR
Operador lógico no qual a resposta da operação é verdade (1) se pelo menos uma das variáveis de entrada for verdade.

XOR
Operador lógico no qual a resposta da operação é verdade (1) quando as variáveis assumirem valores diferentes entre si.

NOT
Operador lógico que representa a negação (inverso) da variável atual. Se ela for verdade, torna-se falsa, e vice-versa

Ver também 
 Portas Lógicas

Lógica
Programação